Oakville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Oakville Township (Missouri)
 Oakville Township (North Dakota)